Hoffmann en Hofmann zijn Duitse achternamen (met de betekenis van iemand die aan een hof werkzaam is). Amerikaans-Engelse of Oost-Europese varianten zijn: Hoffman en Hofman. Huffman is hieraan gelieerd. Naast achternamen bestaan ook diverse plaatsen met de naam Hoffman.

Plaatsen
Hoffman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hoffman, een plaats in de staat Illinois
Hoffman, een stad in de staat Minnesota
Hoffman, een plaats in de staat North Carolina
Hoffman, een plaats in de staat Oklahoma
Hoffman Estates, een buitenwijk van Chicago in de staat Illinois
Hoffman Island, een eilandje in de Lower New York Bay

Personen

Hoffman
Abbie Hoffman, een Amerikaans activist
Dustin Hoffman, een Amerikaans filmacteur
Gus Hoffman, een Amerikaans acteur
Henriëtta Hoffman
Jennifer Hoffman, een Nederlands actrice
Josias Philip Hoffman, een Zuid-Afrikaans president
Mary Hoffman, een Engels auteur
Mat Hoffman, een voormalig BMX'er
Michael Hoffman, een Amerikaans filmregisseur
Philip Seymour Hoffman, een Amerikaans acteur
Robert Hoffman, een Amerikaans acteur
Thom Hoffman, een Nederlands acteur en fotograaf
Tristan Hoffman, een voormalig Nederlands wielrenner

Hoffmann
André Hoffmann, een Duitse schaatser
Arthur Hoffmann, een Zwitsers politicus
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, een Duits auteur
B. Hoffmann, een Duitse bioloog
Cosmic Hoffmann, pseudoniem van de Duitse artiest Klaus Hook
E.T.A. Hoffmann, een Duitse schrijver
Eric Hoffmann, een Luxemburgs voetballer
Erik Hoffmann, een Namibische wielrenner 
Felix Hoffmann, een Duits chemicus
Ferdinand George Hoffmann, Nederlands luitenant-kolonel, ridder in de Militaire Willems-Orde
Friedrich Hoffmann (* 19 februari 1660 in Halle (Saale); † 12 november 1742 aldaar), Duits arts en uitvinder van de Hoffmann-druppels
G.H. Hoffmann sr., oprichter van het eerste bedrijfsrecherchebureau van Nederland
Georg Franz Hoffmann, een Duits botanicus
Heinrich Hoffmann, (1809-1894) een Duitse psychiater en auteur op jeugdliteratuur (Der Struwwelpeter)
Heinrich Hoffmann, (1885-1957) een Duitse fotograaf 
Ingo Hoffmann, een Braziliaanse Formule 1-coureur
Johan Frederic Hoffmann, o.a. directeur van de Maatschappij van Rotterdamsche Assurantiën en burgemeester van Rotterdam, zoon van J.F. Hoffmann sr.
Johan Frederik Hoffmann, o.a. directeur van de Rotterdamsche Maatschappij van Assurantiën en wethouder, vader van J.F. Hoffmann jr. 
Johannes Hoffmann (SPD), in 1919 en 1920 minister-president van Beieren
Johannes Hoffmann (CVP), tussen 1947 en 1955 minister-president van Saarland
Jörg Hoffmann, een voormalig zwemmer uit Duitsland
Josef Hoffmann, een Oostenrijks architect en ontwerper
Karl Hoffmann, een Zwitsers politicus en vader van Arthur Hoffmann
Mari Aert Frederic Henri Hoffmann (1795-1874), Nederlands koopman en politicus
Martin Hoffmann, een Oost-Duits voetballer
Nóra Hoffmann, een Hongaars kunstschaatsster
Roald Hoffmann, een Amerikaans chemicus en Nobelprijswinnaar scheikunde 1981
Rob Hoffmann, een Nederlands oud-honkballer

Hofman
Beno Hofman, een Groningse historicus en televisiepresentator
Florentijn Hofman, een Nederlandse kunstenaar
Herman Hofman (1986), een Nederlandse radiodiskjockey
Jules Hofman (1859-1919), een Nederlands-Belgisch architect
Kerst Hofman, een Nederlandse voetballer
Pieter Hofman, een Nederlands glazenier en grafisch ontwerper
Robin Hofman, een Nederlandse voetballer
Silvia Hofman (1981), een Nederlandse handbalster
Tjitse Hofman, een dichter
Tim Hofman (1988), een Nederlandse presentator, blogger, journalist, dichter en columnist
Tom Hofman, een Belgische voetballer
Willy Hofman, een Nederlandse theaterproducent
Wim Hofman, een Nederlands schrijver

Hofmann
Albert Hofmann, een Zwitsers scheikundige
Hans Hofmann, een Duits-Amerikaans kunstschilder
Hans Hofmann, een Zwitsers politicus
Józef Hofmann, een Pools-Amerikaanse pianovirtuoos en componist
Otto Hofmann, een Oostenrijkse SS-Gruppenführer
Steffen Hofmann, een Duitse voetballer

Von Hofmann
August Wilhelm von Hofmann, een Duits scheikundige

Huffman
David Huffman, een informaticus
Felicity Huffman, een Amerikaanse actrice
Booker Huffman, een Amerikaanse professionele worstelaar

Overige
Hofmann, een Duits automerk
Hoffman, een Britse film uit 1970
Hoffmann, een Duits historisch motorfietsmerk
Hoffmann, een Duitse piano- en vleugelfabrikant
Hoffmann & Hoffmann, een Duits duo dat vooral schlagers zong
Hoffmann-Grimm-affaire
Les contes d'Hoffmann (Hoffmanns vertellingen), een opera van Jacques Offenbach
Reflex van Hoffmann-Trömner
Toestel van Hofmann
Hofmann-product, een type olefine als uitkomst van een β-eliminatie in de organische chemie

Zie ook 
 Hofmans (doorverwijspagina)
Duitse achternaam
Joodse achternaam